

Patronymes 
Bajenov (masculin ; ) ou Bajenova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Bajenov (1981-), coureur cycliste russe
 Evgueni Bajenov (1991-) (mieux connu sous son surnom Internet BadComedian), personnalité russe de YouTube et critique de cinéma.
 Nikita Bajenov (1985-), footballeur russe
 Vassili Bajenov (1737-1799), architecte russe

Patronyme russe